Корто́на ( , , этр. Curton) — город в итальянском регионе Тоскана.

Город Кортона расположен к северу от Тразименского озера в регионе Тоскана, к юго-востоку от города Ареццо в провинции Ареццо.

Население составляет 21 909 человек (30-6-2019), плотность населения составляет 63,88 чел./км². Занимает площадь 342,97 км². Почтовый индекс — 52044. Телефонный код — 0575.

Соседние коммуны: Ареццо, Кастильон-Фьорентино, Кастильоне-дель-Лаго, Читта-ди-Кастелло, Фояно-делла-Кьяна, Лисчано-Никконе, Монтепульчано, Синалунга, Торрита-ди-Сьена, Туоро-суль-Тразимено, Умбертиде.

История 
Город был основан этрусками и был одним из старейших и значимых городов той эпохи; входил в этрусский союз. В 310 году до н. э. его завоевали римляне, затем в V веке — готы. С 1325 года в городе расположена резиденция епископа.

Достопримечательности 
Церковь Святого Франциска. Это была первая церковь, построенная францисканцами за пределами Ассизи. В ней находятся несколько работ знаменитого земляка, художника Луки Синьорелли, а также Фра Беато Анджелико.

Внешний облик города определяется домами эпохи Средневековья и Ренессанса и городской стеной постройки VI века.

С 18 века в городе существует Этрусская академия — первоначально привилегированный «клуб» местных дворян, поддерживавших научные изыскания, в настоящее время поддерживает исследования в области этрускологии.

Знаменитые земляки 

 Синьорелли, Лука (1441—1523) — итальянский художник эпохи флорентийского Ренессанса
 Пьетро да Кортона (1596—1669) — архитектор и живописец эпохи барокко
 Северини, Джино (1883—1966) — художник-футурист

Примечания

Ссылки 

Города Италии
Коммуны провинции Ареццо
Этрусские города